Existen diversos partidos políticos que se denominan Movimiento Reformador:
El Movimiento Reformador (Guatemala) es un partido político liberal guatemalteco, que cambió de nombre en 2018.
El Movimiento Reformador (Bélgica) es un partido político belga de tendencia liberal y cristianodemócrata.
El Movimiento Reformador (Francia) fue una coalición política francesa de orientación centrista, radical y socialdemócrata.